Las Palmitas puede referirse a:

 Las Palmitas, localidad de Argentina.
 Las Palmitas, localidad de Panamá.